Кокчетавский внешний округ (в казахской историографии — Кокшетауский внешний округ, ) — административно-территориальная единица в составе Омской области, а позднее в Области сибирских киргизов Российской империи. 

Центр внешнего округа — станица Кокчетавская.

История 
Кокчетавский внешний округ образован 29 апреля 1824 года в составе Омской области Западно-Сибирского генерал-губернаторства согласно «Уставу о сибирских киргизах» Российской империи от 22 июля 1822 года. 

Первым старшим султаном был избран Губайдулла Валиханов (Абай-дильда), судьями — Зильгара Байтокаулы из рода атыгай и Мусет Жанибекулы из рода керей. 

В соответствии с «Временным положением об управлении Уральской, Тургайской, Акмолинской и Семипалатинской областями» Кокчетавский внешний округ 21 октября 1868 года стал уездом и вошёл в состав Акмолинской области.

Главы 
Старшие султаны Кокчетавского внешнего округа:

Волости 
В Кокчетавском внешном округе в 1857 году было 16 волостей (казахские роды: майлыбалта атыгай, атыгай багыш, кудайберды атыгай, курсары керей, туадан керей, балтыкош керей, есенбакты керей, уак керей, есенали керей, жаулыбай карауыл, уак, саман корей, канжыгалы, култай кыпчак, курлеут кыпчак, бай кыргыз), 144 аула, 8778 юрт (кибиток).

Ведомость волостей Кокчетавского внешнего округа:

Примечания

Литература 
 

Внешние округа
Акмолинская область (Российская империя)